Darussalam (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Darussalam (Nisam Antara), een plaats in Indonesië
Darussalam (Samalanga), een plaats in Indonesië
Darussalam (Longkib), een plaats in Indonesië
Darussalam (Peusangan Selatan), een plaats in Indonesië
Darussalam (Geureudong Pase), een plaats in Indonesië
Darussalam (Bukit Tusam), een plaats in Indonesië
Darussalam (onderdistrict), een onderdistrict in de Indonesische provincie Atjeh